Neida ist der Name von:

 Neida, Ortsteil der Gemeinde Meeder im Landkreis Coburg, Bayern
 Neida (Oberlausitz), devastierter Ort in der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Groß Neida, Ortschaft von Hoyerswerda im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Klein Neida, Ortschaft von Hoyerswerda im Landkreis Bautzen, Sachsen